Der Name Musculi interossei kann stehen für:
 die "Zwischenknochenmuskeln" der Finger, siehe Musculi interossei (Hand)
 die "Zwischenknochenmuskeln" der Zehen, siehe Musculi interossei (Fuß)

pt:Interósseos